Антуан Мармонтель (1816 — 1898) — французький композитор, професор, викладач Паризької консерваторії по фортепіано. 
 Антонен Мармонтель (1850 — 1907) — французький музичний педагог та композитор, син і учень Антуана Мармонтеля
 Жан Франсуа Мармонтель (1723 — 1799) — французький письменник.

Французькі прізвища